Dix ans de ma vie est un coffret de quatre vinyles 33 tours, qui regroupe une compilation de cinquante chansons de Johnny Hallyday. Il sort en 1970 et survole la période des débuts d'Hallyday chez Philips en 1961 à ses hits du moment (parus en 1970), Ceux que l'amour a blessé et Jésus Christ. Le coffret, premier du genre chez Philips pour l'artiste, est réédité en 1980.

 Autour du coffret Dix ans de ma vie'' sort sous la référence originale Philips 6654001.

Les titres 

 Disque 1 (Référence : 6397.014)

 Disque 2 (Référence. : 6397.015)

 Disque 3 (Référence : 6397.016)

 Disque 4 (Référence : 6397.017)

Notes et références 

Album de Johnny Hallyday
Compilation musicale sortie en 1970
Album publié par Philips Records